Península de Acrotíri (Chipre)

Acrotíri (Creta)

Desambiguações de topônimos